Gerard Bruning (beeldhouwer) (1930-1987), beeldhouwer, schrijver, graficus, fotograaf en schilder.
Gerard Bruning (schrijver) (1898-1926), dichter en essayist.